Тускляк — виды тускляков из семейства жужелиц и подсемейства харпалин:

 Тускляк большой
 Тускляк бронзовый
 Тускляк жёлтый 
 Тускляк крестоцветный 
 Тускляк солнцелюбивый